Armand de Fluvià i Escorsa, genealogista i heraldista català
 Associació de Futbolistes Espanyols, sindicat de futbolistes professionals d'Espanya
 Associació Fonogràfica Espanyola, associació de la indústria discogràfica d'Espanya
 Associació de Fires Espanyoles, associació dels organitzadors de fires d'Espanya
 Administración de Ferrocarriles del Estado, empresa pública encarregada dels ferrocarrils a l'Uruguai
 Assemblea dels Francesos de l'Estranger, òrgan representatiu dels francesos residents fora de França
 Associação Ferroviária de Esportes, club de futbol de l'estat de São Paulo, al Brasil
 Asia for Educators, programa d'elaboració de recursos didàctics sobre l'Àsia de la Universitat de Colúmbia
 Embòlia amniòtica (del seu nom en anglès Amniotic Fluid Embolism), complicació del part causada pel pas de líquid amniòtic a la sang de la mare
 Augment del flux expiatori, tècnica de fisioteràpia respiratòria
 afe també és el codi ISO 639-3 de l'utugwang-irungene-afrike, llengua parlada a Nigèria